Miejscowości w USA:
 Parkville – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Baltimore
 Parkville – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Platte
 Parkville – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie York
Gminy w USA:
 Parkville (ang. Parkville Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Perquimans